Fulvia, peut renvoyer à :
 Fulvia, personnage de l'Antiquité romaine, servante de Cicéron ;
 Fulvie, aristocrate romaine, épouse notamment de Marc Antoine ;
 Fulvia, épouse de Saturninus, un amicus de l'Empereur Tibère ;
 Fulvia, un paquebot ;
 Fulvia, un modèle automobile de la marque Lancia ;
 L'astéroïde 609, Fulvia ;
 La Basilique Aemilia.
Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien